Магдалена Рибарикова була чинною чемпіонкою, вигравши попередній турнір 2008 року, але вирішила цього разу не брати участі.

Кваліфаєр Олена Остапенко виграла титул, у фіналі перемігши Патрічу Марію Ціг з рахунком 3–6, 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Main draw

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main draw 

Ladies Neva Cup, одиночний розряд
2015